Bettlach kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Bettlach, Haut-Rhin, kommun i Alsace,

Schweiz 

 Bettlach, Solothurn, ort och kommun,